Влади́мир Ка́ра-Мурза́:
 Кара-Мурза, Владимир Алексеевич (1959—2019) — российский журналист, теле- и радиоведущий, диктор.
 Кара-Мурза, Владимир Владимирович (род. 1981) — российский тележурналист, режиссёр, колумнист, политический и общественный деятель, публицист.